

Pessoas
George Beadle

Localidades

Condado de Beadle

Desambiguações de sobrenomes